«Девушка с характером» — советский комедийный художественный фильм 1939 года режиссёра Константина Юдина.

Первые роли в кино Михаила Глузского и Анатолия Соловьёва.

Сюжет 
В поисках истины и возможности наказать директора-бюрократа Мешкова, развалившего работу в некогда преуспевающем дальневосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства Катя Иванова отправляется в райцентр.

По пути на станцию Кате удаётся поймать и сдать пограничникам диверсанта. Затем она без билета едет поездом писать жалобу, поэтому ей приходится работать официанткой в вагоне-ресторане, и попадает в Москву. В поезде Катя знакомится с краснофлотцем Сергеем, но по прибытии в Москву они теряют друг друга.

Катя устраивается продавщицей в магазин мехов, после — на фабрику граммофонных пластинок. При этом она активно агитирует девушек-коллег по работе ехать на Дальний Восток.
Сергей долго разыскивает Катю, и поиск завершается успехом. Тем временем жалоба Кати рассмотрена, и она назначена новым директором совхоза, вместо уволенного Мешкова. Катя, её подруги и Сергей едут на Дальний Восток.

В ролях 

 Валентина Серова — Катя Иванова, работница дальневосточного зверосовхоза
 Эмма Цесарская — Екатерина Иванова, жена командира
 Андрей Тутышкин — Сергей Берёзкин, краснофлотец
 Павел Оленев — Бобрик, директор мехового магазина
 Пётр Репнин — Цветков, директор фабрики граммофонных пластинок
 Всеволод Санаев — Сурков, лейтенант милиции
 Александр Антонов — Мешков, директор зверосовхоза
 Александр Жуков — кондуктор экспресса
 Сергей Блинников — заведующий вагоном-рестораном
 Михаил Румянцев («Карандаш») — официант
 Михаил Глузский — пограничник (в титрах не указан)
 Анатолий Соловьёв — красноармеец
 Николай Арский — служащий в наркомате
 Владимир Дорофеев — егерь
 Никита Кондратьев — фотокорреспондент
 Галина Кравченко — мама потерявшегося ребёнка
 Иван Лобызовский — комсорг фабрики грампластинок
 Иона Бий-Бродский — любитель пива в вагоне-ресторане

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Геннадий Фиш, Иосиф Склют
 Режиссёр-постановщик: Константин Юдин
 Оператор: Тимофей Лебешев
 Композиторы: Даниил Покрасс, Дмитрий Покрасс
 Художник: Георгий Гривцов
 Костюмер: М. Жукова
 Звукооператор: А. Горнштейн
 Звукооформитель: В. Ладыгина
 Ассистент режиссёра: М. Калугин
 Ассистенты оператора: С. Галадж, А. Королёв
 Монтажёр: Лев Фелонов
 Помощники режиссёра: Ф. Левшина, В. Слонимский
 Рирпроэкция (комбинированные съёмки, орфография 1939 года) —
 оператор: Борис Арецкий
 Директор группы: Н. Поль

Интересные факты 
 Съёмки одного из эпизодов фильма проходили на Кратовской детской железной дороге.
 В фильме впервые звучит ставшая потом знаменитой песня «На Дальний восток» (музыка братьев Покрасс, стихи Евгения Долматовского) в исполнении Эммы Цесарской и Валентины Серовой. На мотив этой песни позже исполнялась «Коричневая пуговка».

Примечания

Ссылки 

 «Девушка с характером» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1939 года
Фильмы Константина Юдина
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1939 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Сатирические фильмы